Уильям де Браоз (; около 1197 — 2 мая 1230) — 10-й барон Абергавенни, сын Реджинальда де Браоза, 9-го барона Абергавенни, и Греции Бривер.

Биография 
Уильям был единственным сыном Реджинальда де Браоза, владевшего Абергавенни, Бреконом и другими территориями на юго-востоке Уэльса, а также рейпом Брамбер в Сассексе. В 1218 году Уильям получил от отца Брамбер и замок Кнепп, но уже в 1226 году был вынужден уступить Брамбер двоюродному брату Джону, претендовавшему на свою часть родовых земель. После смерти отца в 1228 году Уильям унаследовал все его владения.

В том же году новый барон Абергавенни принял участие в походе Хьюберта де Бурга на Гвинед, закончившемся полным поражением. Браоз попал в плен и был освобождён после уплаты выкупа. Будучи в плену, он договорился с Лливелином о браке дочери Изабеллы с сыном гвинедского князя Давидом; приданым невесты стал замок Билт.

Когда Уильям де Браоз находился при дворе гвинедского князя с дружеским визитом (он приехал навестить свою дочь), его застали в спальне жены Лливелина Джоанны при самых компрометирующих обстоятельствах. Взбешённый князь приказал предать Браоза позорной казни через повешение (2 мая 1230 года). Его владения были позже разделены между тремя дочерьми, вышедшими за баронов Валлийской марки.

Семья

Жена и дети 
Уильям де Браоз был женат на Еве Маршал, дочери Уильяма Маршала, 1-го графа Пембрука, и Изабеллы де Клер. В этом браке родились четыре дочери:

 Изабелла (около 1222—1248), наследница Билта; муж — Давид ап Лливелин
 Мод (около 1225—1301), наследница Раднора; муж — Роджер Мортимер, 1-й барон Вигмор
 Ева (около 1227—1255), наследница Абергавенни; муж — Уильям III де Контело, барон Абергавенни
 Элеонора (около 1229 — до 1251), наследница Брекона и Кингтона; муж — Хамфри V де Богун

Предки 

</center>

Примечания 

Браозы
Казнённые в Англии в XIII веке
Повешенные